CCC Polkowice steht für:

 CCC Polkowice (Basketball), polnische Basketballmannschaft 
 CCC Sprandi Polkowice, polnisches Radsportteam